Вале́рий Лео́нов: Леонов, Валерий Викторович (род. 1980) — российский футболист.
 Леонов, Валерий Павлович (род. 1942) — директор Библиотеки Академии наук.